Kartvelské jazyky jsou rodina kavkazských jazyků. Předpokládá se, že se severokavkazskými jazyky nemají společné kořeny, dlouhodobou vzájemnou blízkostí jsou ovšem ovlivněny – jedná se o tzv. jazykový svaz.

Jazyky kartvelské rodiny nemají žádné blízké příbuzné a žádná z dosavadních teorií o vzdálenější spojitosti není obecně přijímána, ačkoliv spojitost byla hledána například s indoevropskými a afroasijskými v tzv. nostratické jazykové velkorodině (ruský lingvista Vladislav Markovič Illič-Svityč).

Dělení 
 gruzínština (ქართული ენა, kartuli ena) – asi 4.5 miliony mluvčích
 zanské jazyky (zanština) – asi 700 tis. mluvčích v Gruzii a Turecku
 megrelština (მარგალური ნინა, margaluri nina) – asi 500 000 mluvčích v západní Gruzii
 lazština (ლაზური ნენა, lazuri nena) – asi 220 000 mluvčích v Turecku a 30 000 v gruzínské Adžárii
 svanština (ლუშნუ ნინ, lušnu nin) – asi 35–40 tis. mluvčích v severní Gruzii.

Strom Kartvelské jazykové rodiny

Odkazy

Související články 
 Seznam jazykových rodin
 Seznam jazyků (podle rodin)
 Seznam jazyků (podle abecedy)

Externí odkazy 
 

Jazykové rodiny